Kreuzspitze ist der Name oder Namensbestandteil folgender Berge:

 Kreuzspitze (Ötztaler Alpen) (3.455 m), in den Ötztaler Alpen
 Kreuzspitze (Venedigergruppe) (3.155 m), in der Venedigergruppe
 Wilde Kreuzspitze (3.135 m), in den Zillertaler Alpen
 Kreuzspitze (Stubaier Alpen) (3.084 m), in den Stubaier Alpen
 Kreuzspitze (Schobergruppe) (2.937 m), in der Schobergruppe
 Kreuzspitze (Tuxer Alpen) (2.746 m), in den Tuxer Alpen
 Hohe Kreuzspitze (2.743 m) in den Stubaier Alpen
 Kreuzspitze (Villgratener Berge) (2.623 m), in den Villgratner Bergen
 Kleine Kreuzspitze (2.518 m), in den Stubaier Alpen
 Elmer Kreuzspitze (2.480 m), in den Lechtaler Alpen
 Kreuzspitze (Allgäuer Alpen) (2.369 m), in den Allgäuer Alpen
 Kreuzspitze (Ammergauer Alpen) (2.185 m), in den Ammergauer Alpen
 Kreuzspitze (Fanesgruppe) (2.021 m), in den Dolomiten